Eines Tages steht für:

 Eines Tages (Album), Debütalbum von Frei.Wild (2002)
 Eines Tages (Film),  deutscher Liebesfilm von Fritz Kirchhoff (1945)

Siehe auch:
 einestages, Zeitgeschichte-Portal von Spiegel Online
 Eines Tages jetzt oder warum verändert Elisabeth Schleifenbaum ihr Leben,  Erzählung von Rumjana Zacharieva (1987)